Límpido texto sobre a velhice, Cícero desenvolve a tese de que a arte de envelhecer é encontrar o prazer que todas as idades proporcionam, pois todas têm as suas virtudes.

Cícero vê quatro razões para acharem a velhice detestável. 1)Ela nos afasta da vida ativa. 2)Ela enfraqueceria o nosso corpo. 3)Ela nos priva dos melhores prazeres. 4)Ela nos aproxima da morte. Ele analisa cada um desses elementos e vê as justezas e equívocos de cada um.

Ver Também
 Catilinárias 
 Cícero

Referências
 CÍCERO, Marco Tulio. Saber Envelhecer/A Amizade. Porto Alegre: LP&M 2006. ISBN 85.254. 0717-8

Filosofia